Secretin est le patronyme de:
 Jacques Secrétin (1949-2020), pongiste français ;
 Jacques Secretin (1907-1978), footballeur belge.